Kostel
Kostel Pribićki
Blatonski Koštel
Kostelj
Kostela
Kostelgrad, stari grad, utvrda Kostel na Kostelskoj ili Kuna gori, odnosno na brdu Kostelju koje se nastavlja na Kuna goru
Kostel-breg
Kosteljina
Kostel (Buzet), Kosmati grad, Kaštel, Petrapilosa, utvrda
Bregi Kostelski
Kostelsko
Nový Kostel
Bílý Kostel nad Nisou
Kostel (Kostel, Slovenija), utvrđeni stari grad u Sloveniji
Norbert Kostel
Kostelj (zaljev), Rusija
Kostelsko narječje
Beate Köstel (Beate Gauß)